Gerenstein steht für

 Gerenstein oder Immenstädter Horn (1488,9 m), Berg in den Allgäuer Alpen bei Immenstadt im Allgäu, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Burg Geristein, eine mittelalterliche Höhenburg in der Gemeinde Bolligen im Kanton Bern